Lawrence Wright (schrijver) (1947), een Amerikaans schrijver
 Lawrence Wright (basket) (1944-2012), een Amerikaanse basketspeler